Kvasetice bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Kvasetice (Květinov), Ortsteil von Květinov, Okres Havlíčkův Brod
 Kvasetice, Ortsteil von Plánice, Okres Klatovy